Straumen (Nordland)
 Straumen (Trøndelag)